Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Hashimoto Sogyo Japan Women’s Open Tennis 2016 in Tokio des Damentennis. Insgesamt nahmen 31 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 10. bis 12. September 2016 stattfand. Es qualifizierten sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in der Präfektur Tokio